Гре́бля —  село в Україні, у Менському районі Чернігівської області. Населення становить 119 осіб. Орган місцевого самоврядування — Миколаївська сільська рада.

Колись носило назву Рубіновка.

Посилання 
 Погода в селі Гребля 

Села Чернігівської області